Чемпиона́т Второ́й ли́ги Ла́твии по футбо́лу 1997 го́да () — был 6-м сезоном чемпионата Второй лиги Латвии по футболу.

Региональные турниры

Финальный турнир

Полуфиналы 

|}

Финал 

|}

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 1997
 Первая лига Латвии по футболу 1997
 Кубок Латвии по футболу 1997

Ссылки 
 Статистика сезона на RSSSF

1997
Футбол в Латвии в 1997 году